Diese Liste der Ortsteile und Stadtbezirke von Schmallenberg gibt eine Übersicht über die 22 Stadtbezirke und 83 Ortschaften der nordrhein-westfälischen Stadt Schmallenberg.

Seit der letzten kommunalen Neugliederung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1975 wurde die Form der Stadtbezirke eingeführt. Im Gegensatz zu anderen nordrhein-westfälischen Großstädten wie zum Beispiel Köln oder Duisburg verfügen die Stadtbezirke in Schmallenberg nicht über Eigennamen, sondern werden lediglich mit einer Ziffer bezeichnet. Der Stadtrat bildet für die Stadtbezirke 2, 4 und 6, 9, 17 sowie 20 fünf Bezirksausschüsse. Für die restlichen sechzehn Stadtbezirke wählt der Rat für die Dauer seiner Wahlzeit Ortsvorsteher.

Erläuterung 
Die Liste gibt darüber Auskunft,
 welche Kennnummer der jeweilige Bezirk führt
 welche Stadtteile der Stadtbezirk umfasst
 wie viele Einwohner im Stadtbezirk bzw. in der Ortschaft wohnen
 zu welcher ehemaligen Gemeinde der Ort früher gehörte
 wann der Ort erstmals urkundlich erwähnt wurde bzw. wann die Besiedlung begann

Literatur 
 Bruno Ermecke: Anfänge, Erst- und Früherwähnungen der Schmallenberger Ortsteile, Heimat- und Geschichtsverein Schmallenberger Sauerland (Hrsg.), 2013

Einzelnachweise 

Ortsteile der Stadt Schmallenberg
!